150 rok naszej ery
 150 rok przed naszą erą
 150 liczba naturalna
 galaktyka NGC 150
 planetoida (150) Nuwa
 droga wojewódzka nr 150
 linia kolejowa nr 150
 Sonet 150 Williama Shakespeare'a
 Psalm 150
 samochody:
 Laurin & Klement 150
 Škoda 150
 Chevrolet 150
 samoloty:
 Cessna 150
 polski samolot PZL-150 Koliber
 radziecki samolot Ła-150
 150 eskadra myśliwska
 filatelistyka: bloki 150-151 - Osiem wizyt duszpasterskich Jana Pawła II do Polski